Spider-Man (Spider-Man Unlimited)  – serie animata con protagonista l'Uomo Ragno
Spider-Man Unlimited  – titolo di tre serie a fumetti Marvel Comics
Spider-Man Unlimited  – videogioco